Caproni est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1941-), enseignant et bibliographe italien ;
 Giorgio Caproni (1912-1990), écrivain et poète italien ;
 Giovanni Battista Caproni (1886-1957) ingénieur italien, fondateur de la société de construction d'aéronefs Caproni.

Industrie 
 Caproni, groupe industriel italien dans le domaine de l'aviation, de la construction navale et de la moto ;
 Musée de l'aéronautique Gianni Caproni, musée italien de Trente consacré à l'aviation.

Patronyme italien